Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Bryan Shelton che ha battuto in finale Javier Frana 3-6-6-4-6-4

Teste di serie 

 Peter Lundgren (secondo turno)
 Christian Saceanu (secondo turno)
 Patrick Baur (primo turno)
 Jacco Eltingh (quarti di finale)

 Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Dan Goldie (primo turno)
 Javier Frana (finale)
 Henrik Holm (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1991
ATP Tour 1991